Отборочный турнир Кубка африканских наций 2015 прошёл с 11 апреля по 19 ноября 2014 года.

Распределение команд по раундам 
 21 сборная согласно рейтингу КАФ автоматически квалифицировалась в групповой этап.

 26 сборных начинали свой путь в турнире с первого раунда

 4 сборные начали турнир с предварительного раунда

Предварительный раунд 
Согласно жеребьёвке четыре слабейшие (по рейтингу КАФ) сборные составили две пары, победители которых проходили в первый раунд.

Первый раунд 
28 сборных команд, включая двух победителей предварительного раунда, составили 14 пар, победители которых пробивались во второй раунд.

Второй раунд 
14 сборных, победивших в первом раунде, составили 7 пар, победители которых квалифицировались в групповой этап.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Рейтинг команд, занявших третьи места

Примечания 

Кубок африканских наций 2015